Фамагуста — многозначный термин.

География
 Фамагуста — город-порт на юго-восточном побережье острова Кипр.
 Фамагуста (залив) — расположен на юго-восточном побережье Кипра.
 Фамагуста (район) — один из шести районов Кипра, расположен в восточной части острова.

Литература
 Фамагуста — название мифической восточной страны, гималайской Шамбалы. Встречается в литературных произведениях:
 в немецкой народной книге «Фортунат» (конец XV века) Фамагуста — место рождения главного героя;
 в немецком романтизме Фамагуста — место действия неправдоподобных историй;
 Фамагуста — место действия зингшпиля Клеменса Брентано (1778—1842) «Весёлые музыканты»;
 Фамагуста — одно из мест действия повести Э. Т. А. Гофмана «Повелитель блох» (1821—1822);
 Фамагуста — одно из упоминаемых мест действия повести Германа Гессе «Паломничество в Страну Востока» (1930—1931);
 «Проснись в Фамагусте» (1983) — произведение Еремея Парнова;
 «Помни о Фамагусте» (2002) — произведение Александра Гольдштейна.